Гаюи — фамилия. Известные носители:
 Гаюи, Валентин (1745—1822) — французский благотворитель, педагог и новатор.
 Гаюи, Рене Жюст (1743—1822) — французский минералог, создатель научной кристаллографии.
 Гаюи, Юст Валентинович (1793—1848) — французский геолог, кристаллограф, военный инженер.

См. также 
 Закон Гаюи — один из основных законов кристаллографии.